A competição de judô na categoria até 66 kg masculino foi disputada no dia 30 de agosto no Complexo ExCel, em Londres.

Formato de competição
Participam da competição 10 atletas. O torneio é eliminatório simples e os lutadores que são derrotados nas quartas de final disputam a repescagem para a disputa do bronze.

Resultados

Repescagem

Ligações externas
 

Eventos do judô nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012